Лойчах-ан-дер-Вайнштрасе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лайбниц. . Официальный код — 61054.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Плаш (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 СПО занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии